

Persone 
 Anton Domenico Gabbiani – pittore italiano
 Beppe Gabbiani – pilota automobilistico italiano
 Gaetano Gabbiani – pittore italiano
 Giacomo Gabbiani – pittore e incisore italiano
 Gian Maria Gabbiani – pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo italiano
 Roberto Gabbiani – direttore di coro italiano

Zoologia 
 Gabbiano – uccello della famiglia dei Laridae

Altro 
 Gabbiani – singolo di Frah Quintale del 2020
 Nico e i Gabbiani – gruppo musicale beat italiano
 Setzer Gabbiani – personaggio di Final Fantasy VI

Pagine correlate 
Gabbiano (disambigua)